Obhájcem titulu soutěže dvouhry vozíčkářů na newyorském grandslamu US Open 2014 byl francouzský hráč a druhý nasazený Stéphane Houdet, který skončil v semifinále.

Finále vyhrál nejvýše nasazený Japonec Šingo Kunieda, který v něm porazil nenasazeného Argentince Gustava Fernándeze po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Vítězství znamenalo jeho pátý titul z Flushing Meadows, když soutěž již vyhrál v letech 2007, 2009, 2010 a 2011. Kunieda tak ovládl všechny tři grandslamové dvouhry hrané v sezóně 2014, když triumfoval i na předcházejících Australian Open 2014 a French Open 2014. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsal 800 bodů.

Nasazení hráčů 
  'Šingo Kunieda (vítěz)
  Stéphane Houdet (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014